

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 36, w tym 26 podstawowych 
 Ludwinów – część miasta Kraków, w dzielnicach VIII Dębniki i XIII Podgórze
 Ludwinów – część miasta Poniatowa
 Ludwinów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Ursynów
 Ludwinów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska 
 Ludwinów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm 
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów 
 Ludwinów – część wsi Niedrzwica Kościelna w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce 
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Ludwinów – część wsi Świder w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Ludwinów – część wsi Kocianów w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Poniatowa
 Ludwinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów 
 Ludwinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Ludwinów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Ładzice
 Ludwinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice 
 Ludwinów – część wsi Charsznica w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Ludwinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów 
 Ludwinów – przysiółek wsi Bierwiecka Wola w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Ludwinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala 
 Ludwinów – część wsi Chomentów-Puszcz w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Ludwinów – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Ludwinów – część wsi Chądzyń w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń,
 Ludwinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Ludwinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Ludwinów – zniesiona nazwa osady w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Ludwinów – wieś wwoj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa 
 Ludwinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój 
 Ludwinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów 
 Ludwinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Ludwinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Ludwinów – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Ludwinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa 
 Ludwinów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków 
 Ludwinów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski

Administracja w Polsce 
 Ludwinów – dawna gmina
 Ludwinów – gromada w powiecie chełmskim
 Ludwinów – gromada w powiecie myszkowskim

Miejscowość na Litwie  
 Ludwinów (lub Ludwinowo, lit. Liudvinavas)

Miejscowości na Białorusi 
 Ludwinów – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica

Zobacz też 
 Ludwinowo, Ludwików, Ludwiki